Bundesliga 2021/2022 (znana jako ADMIRAL Bundesliga ze względów sponsorskich)
była 110. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Austrii.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 23 lipca 2021 do 21 maja 2022 rozegrały w dwóch rundach 32 kolejki meczów. 
Sezon zakończyły play-offy o miejsce w Lidze Konferencji Europy. 
Red Bull Salzburg zdobył dziewiąty tytuł z rzędu, a 16. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Konferencji Europy 
Rapid Wiedeń wygrał 4-1 z WSG Tirol finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2022/2023.

Drabinka

Półfinał

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: bundesliga.at.

Jedenastka sezonu 

Źródło: .

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Austria 2021/22 - rsssf
 Admiral - Bundesliga - kicker.de
 Austria 2021/22, Bundesliga - wildstat.com

Linki zewnętrzne 
 Österreichische Fußball-Bundesliga
 UNIQA ÖFB Cup

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2021 w Austrii
2022 w Austrii
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej